Мусаси:
 Мусаси Миямото (1584—1645) — японский самурай, считается одним из сильнейших мечников в истории.
 Мусаси, Гегард (род 1985) — армяно-нидерландский боец смешанных единоборств.
  (род. 1972) — бывший японский каратист и кикбоксер в тяжёлом весе.

 Мусаси — историческая область Японии.
 Мусаси — линкор японского императорского флота.

Японские мужские имена